Гаража — фамилия:
 Гаража, Денис Олегович (род. 1987) — белорусский гребец-каноист. 
 Гаража, Леонид Фёдорович (род. 1980) — украинский спортсмен-тяжелоатлет.
 Гаража, Светлана Артёмовна (род. 1939) — советская и украинская журналистка, публицист  газеты ЦК Компартии Украины «Коммунист», лауреат литературной премии имени Ярослава Галана, ветеран труда.

См. также 
 Гараджа